Svetovni pokal v smučarskih skokih 1984 je peta sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih.

Koledar tekem

Skupne uvrstitve

Posamično

Pokal narodov

Viri 
 

1984 v športu
1984